Der San Luis Potosí Challenger 2007 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. April 2007 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 30 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 39 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 34 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in San Luis Potosí